pripadnik Germanskih naroda

Osobe 
 German Titov
 Germán González
 Germán Gómez
 Germán Martínez

Naselja 
 German, New York, 
 German,